Bommes steht für

 eine Gemeinde im Departement Gironde, Frankreich, siehe Bommes

Bommes ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Bommes (* 1976), deutscher Fernsehmoderator und Handballspieler
 Karl Bommes, deutscher Sportfunktionär
 Leonhard Bommes (1920–2011), deutscher Ingenieur und Professor für Strömungsmechanik
 Michael Bommes (1954–2010), deutscher Sozialwissenschaftler und Migrationswissenschaftler
 Sylvia Bommes (* 1972), deutsche Fernsehmoderatorin